Island Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Island Park (Idaho)
Island Park (New York)